

Astronomia 
 4871 Riverside – asteroide della fascia principale

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Riverside – città della Contea di St. Clair, Alabama
 Riverside – città capoluogo della Contea di Riverside, California
 Riverside – CDP della Contea di Fairfield, Connecticut
 Riverside – città della Florida
 Riverside – città della Contea di Colquitt, Georgia
 Riverside – CDP della Contea di Bingham, Idaho
 Riverside – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Riverside – città della Contea di Washington, Iowa
 Riverside – census-designated place della Contea di Harford, Maryland
 Riverside – township della Contea di Missaukee, Michigan
 Riverside – città della Contea di Platte, Missouri
 Riverside – township della Contea di Burlington, New Jersey
 Riverside – villaggio della Contea di Steuben, New York
 Riverside – CDP della Contea di Suffolk, New York
 Riverside – area non incorporata della Contea di Lincoln, Nuovo Messico
 Riverside – città della Contea di Montgomery, Ohio
 Riverside – census-designated place della Contea di Umatilla, Oregon
 Riverside – borough della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Riverside – città della Contea di Walker, Texas
 Riverside – census-designated place della Contea di Box Elder, Utah
 Riverside – città della Contea di Okanogan, Washington
 Riverside – città della Contea di Carbon, Wyoming

Zambia
 Riverside – comune del distretto di Kitwe

Musica 
 Riverside – gruppo musicale progressive metal polacco
 Riverside Records – etichetta discografica statunitense

Sport 
 Riverside – circuito automobilistico